Elafebòlia (en grec antic ἐλαφηβόλια) era el festival més gran de la ciutat de Hiàmpolis a la Fòcida, que se celebrava cada any en honor d'Àrtemis suposadament en commemoració d'una victòria sobre els tessalis que havien assolat el país i bloquejat als focis a la ciutat. De la festa se sap molt poca cosa i l'únic que es coneix és que els seus habitants feien un tipus de pastís (ἔλαφος ""élafos", cérvol), que com el seu nom indica tenia forma de cérvol o de cabirol.

Un festival anomenat també Elafebòlia es feia en altres ciutats de Grècia, però no se'n coneixen detalls.

Referències 

Festivals de l'antiga Grècia
Àrtemis
Fòcida